The Fall of the House of Usher (Edgar Allan Poe), een kort verhaal uit 1839 van Edgar Allan Poe.
La chute de la maison Usher (opera), onvolledige opera van Claude Debussy
The Fall of the House of Usher (Amerikaanse film uit 1928), Amerikaanse film van James Sibley Watson
La Chute de la maison Usher, Franse film uit 1928 van Jean Epstein
The Fall of the House of Usher (1949), Britse langspeelfilm uit 1949
House of Usher (film), een film uit 1960 van Roger Corman
The Fall of the House of Usher (opera), opera uit 1991, van Peter Hammill en Chris Judge Smith
The House of Usher (2006), film uit 2006 van Hayley Cloake
The Fall of the House of Usher (1982), televisiefilm uit 1982 van James L. Conway